Кубок Митропы 1964 — 23-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал чехословацкий клуб «Спартак Соколово», который в финале обыграл братиславский «Слован» с общим счётом 2:0.

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1964 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1964 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1964
Футбол в Европе в 1964 году